Нью́ман, іноді Нью́мен (, ) — прізвище єврейського походження — з їдишу буквально «Нова людина» (так називали євреїв, що прибули на нове місце проживання, які ще не мали прізвища). Також існує англомовний варіант (Ньюмен) цього прізвища. Найбільше поширене у США і Великій Британії. У євреїв прізвище зазвичай звучить як «Нейман» або «Найман».

Відомі носії:

 Барнетт Ньюман (; 1905—1970) — американський художник єврейського походження.
 Гері Ньюман (, уроджений Гері Ентоні Джеймс Вебб, ; 1958) — британський рок-виконавець електронної музики.
 Джейн Рей Ньюмен (; 1978) — американська акторка, продюсерка та співачка.
 Джо Ньюмен (; 1922—1992) — американський джазовий трубач і композитор.
 Джон Генрі Ньюмен (; 1801—1890) — англійський кардинал.
 Джон Ньюмен (; 1990) — англійський співак та музикант
 Едвін Ньюман (; 1919—2010) — американський журналіст і телекоментатор.
  (; 1929) — американський фізик, почесний професор Піттсбурзького університету.
 Енн Ньюман (; 1955) — американська експертка з геріатрії та геронтології.
 Пол Ньюман (; 1925—2008) — американський актор і режисер.
 Ренді Ньюман (; 1943) — американський співак, аранжувальник, кінокомпозитор і піаніст.
 Томас Ньюман (; 1955) — американський композитор.

Інше 
 «Артур Ньюман» — американський кінофільм режисера Данте Аріола, що вийшов на екрани в 2013 році.

Див. також 
 Нойман